La Supercoppa d'Ucraina 2005 (ufficialmente ) è stata la seconda edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta il 9 luglio 2005 allo Stadio Čornomorec' di Odessa tra lo Šachtar, vincitore della Vyšča Liha 2004-2005, e la Dinamo Kiev, vincitrice della Coppa d'Ucraina 2004-2005.

A conquistare il titolo è stato lo Šachtar che ha vinto per 4-3 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2005
2005
Incontri del F.K. Dynamo Kyïv
Competizioni sportive a Odessa